Martin Wagner peut désigner :
 Martin Wagner (1885-1957), un architecte et urbaniste germano-américain ;
 Martin Wagner (1966-), un artiste, dessinateur et cinéaste américain ;
 Martin Wagner (1968-), un footballeur allemand.